

Diritto 
 Contratto – istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro
 Contratto – istituto giuridico nel diritto italiano
 Contratto – istituto giuridico nel common law
 Contractus – istituto giuridico nel Diritto romano

Altro 
 Contratto – programma televisivo di Agon Channel)
 Contratto (Kontrakt) – film per la televisione del 1980 diretto da Krzysztof Zanussi
 Il Contratto – giornale d'affari tecnico amministrativo edito a Milano alla fine del XIX secolo.
 Il contratto – commedia di Eduardo De Filippo
 Contratto sociale – concetto filosofico e politico
 Renzo Contratto – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano